A.H. Sonneveld (1885-1962), Nederlands industrieel
 Huis Sonneveld, een huis (museumwoning) in Rotterdam gebouwd in opdracht van A.H. Sonneveld
 Wim Sonneveld (1917-1974), Nederlands cabaretier en zanger
 Sonneveld (musical)
 Jan Sonneveld (1933), Nederlands landbouwkundige en politicus
 Peter Sonneveld (1954), Nederlands acteur en regisseur
 Reinier Sonneveld (1978), Nederlands theoloog en schrijver